Die Fußball-Landesliga Hamburg 1970/71 war die 26. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Landesliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Regionalliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der SC Concordia Hamburg nach 14 Jahren und der ASV Bergedorf 85 nach zwölf Jahren aus der Regionalliga Nord wieder in die Landesliga, dazu die drei Aufsteiger Wilhelmsburger FV 09 (Wiederaufstieg nach einer Saison), Union 03 Altona (Rückkehr nach drei Jahren) und SC Poppenbüttel (erstmals in der Landesliga).

Sieger wurde der VfL Pinneberg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten SV Blankenese nahm er an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord teil. Dort verpassten beide als Dritter bzw. Vierter ihrer Gruppe den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Holsatia Elmshorn musste die Liga nach sechs Jahren wieder verlassen. Altona 93 stieg erstmals aus der Landesliga ab.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Hamburg 1970/71 auf f-archiv.de
 Landesliga Hamburg 1970/71 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1970
Fußballsaison 1970/71